Largo da Igreja é o principal ponto de encontro de Bangu. Localiza-se na Praça da Fé, onde milhares de jovens se reúnem nas noites de domingo.Situa-se nesta praça a Igreja de Santa Cecilia, uma bela construção em tijolos vermelhos, no mesmo padrão das antigas residências construídas ppela Fábrica Bangu para seus operários.

Bangu